Авдієвський — українське або білоруське прізвище, яке утворене від хрестильного чоловічого імені Авдій.

Походження 

Основою прізвища Авдієвський послужило церковне ім'я Авдей (канонічна форма — Авдій або Овдій). Біблійне ім'я Овдій має давньоєврейське походження й у перекладі з івриту означає «службовець Богу». Його носив один з 12 малих пророків, який жив, ймовірно, за часів Навуходоносора, сповіщав загибель ідумеян ​​і сумував про загибель Юдеї.

Швидше за все, засновник роду Авдієвський був людиною з високим соціальним статусом. Справа в тому, що повними іменами звалися в основному представники соціальної верхівки, знаті або сімей, які користувалися в даній місцевості великим авторитетом. Вихідців ж з інших станів, як правило, звали зменшувальними, похідними іменами.

 Прізвище Авдієвський є по батькові другого порядку: Авдієвський - син Адієв і онук Авдія. Овдій, згодом отримав прізвище Авдієвський.

Ім'я Авдієв середнє другого порядку Авдієвський — син і онук Овадія Адієв.

Уже в XV—XVI століттях в середовищі багатих людей починають фіксованою і передаються від одного покоління до іншого ім'я, що вказує на людину, щзо відноситься до певної сім'ї.

Використання присвійних прикметників, що закінчуються на -ов / -ів, -ін, щоб звернути увагу на главу сім'ї. Таким чином, нащадок людини на ім'я Овадія був, урешті-решт отримав прізвище Авдієвський.

Відомі носії 

 Авдієвський Анатолій Тимофійович (1933—2016) — український хоровий диригент, композитор, педагог, Герой України, Лауреат Національної Премії імені Т. Г. Шевченка, академік Академії педагогічних наук України (1995), дійсний член (академік) Академії мистецтв України (1996), голова Національної всеукраїнської музичної спілки.
 Авдієвський Юрій Іванович (1947) — український артист балету, Заслужений артист України.

Див. також 

 Авдуєвський

Примітки